Эухенио — имя, известные носители:
 Морель, Эухенио
 Д’Орс, Эухенио
 Монтехо, Эухенио
 Лукас Веласкес, Эухенио
 Лобос Ландаета, Эдуардо Эухенио
 Лаухеруд Гарсия, Кьель Эухенио

См. также 
 Евгений